Pisani hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Palacio Pisani Moretta, construcción histórica italiana situada en el sestiere (barrio) de San Polo de Venecia.
 Palazzo Pisani (Santo Stefano), palacio veneciano ubicado en el distrito de San Marco.
 Villa Pisani, villa de estilo palladiano en el actual municipio de Lonigo, en la provincia de Vicenza.
 Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo), villa de estilo palladiano en la aldea de Bagnolo, en el municipio italiano de Lonigo.
 Villa Pisani (Montagnana), villa de estilo palladiano de la ciudad italiana de Montagnana.
 Villa Pisani, Stra, villa del barroco en la localidad de Stra, en la región del Véneto (norte de Italia).

Geografía
 Boara Pisani, localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto.